‌

El Salvador Rugby (officiellement le Club de Rugby El Salvador, connu pour des raisons de naming en tant que SilverStorm El Salvador) est un club de rugby à XV basé à Valladolid. Il évolue au plus haut niveau espagnol, la Division d'Honneur ou Championnat d'Espagne de rugby à XV.

Historique 
Le club d'El Salvador Rugby est créé officiellement en 1960, œuvre d'un professeur de français du collège El Salvador, Georges Bernès. Cohabitant avec l'athlétisme, l'autre sport traditionnel pratiqué dans le collège, le rugby à XV prend de plus en plus d'ampleur; aussi les premiers succès sportifs ne tardent pas, puisque pour la saison 1960-61 le club remporte les championnats d'Espagne dans les catégories de jeunes. Ses succès chez les jeunes sont la marque du club, basée sur un gros travail de formation principalement, qui se traduit par le plus beau palmarès de rugby en Espagne sur l'ensemble des catégories. Pour la ville de Valladolid et la province de Castilla y León, c'est le club qui a remporté le plus de succès comparé à tous les clubs des autres disciplines sportives.
 
En 1986, c'est l'accès à la Division d'Honneur, la catégorie maximale du Championnat d'Espagne de rugby à XV. Le club remporte rapidement son premier Championnat et la première Coupe du Roi. Après une saison au niveau inférieur, le club remonte en 1997-1998. L'année suivante, il remporte le Championnat, la saison suivante la Coupe du Roi. Pendant les saisons 1999-2000 et 2001-2002 ils terminent seconds du championnat. En 2002-2003 et 2003-2004 le club gagne le championnat, puis il remporte la Coupe du Roi en 2004-2005 et 2005-2006. Il remporte de nouveaux trois éditions du championnat en 2007, 2008 et 2010 se qualifiant pour le challenge européen.

Identité visuelle

Couleurs et maillots

Logo

Joueurs emblématiques

Palmarès 
 Championnat d'Espagne (8)
 Champion : 1991, 1998, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2016
 Coupe du Roi (7)
 Vainqueur : 1993, 1999, 2005, 2006, 2007, 2011, 2016
 Supercoupe d'Espagne (6)  
 Vainqueur : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2018
 Coupe Ibérique : (5)
 Vainqueur : 1992, 1999, 2004, 2005, 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV en Castille-et-León
Club de rugby à XV fondé en 1960
Club sportif à Valladolid